

Аґарак — місто, марз Сюнік
 Аґарак — село, марз Арагацотн
 Аґарак — село, марз Лорі
 Аґарак — село, марз Сюнік

Агарак — село, Юргінський район, Тюменська область